Sunday Island ist der Name folgender Inseln:

 Sunday Island, früherer Name von Raoul Island, Insel der Kermadecinseln, Neuseeland
 Sunday Island (Antarktika), Insel der Bragg-Inseln, Grahamland, Antarktika
 Sunday Island (Queensland) vor Cape Grenville, Queensland, Australien
 Sunday Island (Victoria) bei Wilsons Promontory, Victoria, Australien